

Трего — місто, штат Вісконсин
 Трего — переписна місцевість, штат Монтана
 Трего — переписна місцевість, штат Вісконсин